Франсуа Онора де Бовилье, граф, впоследствии первый герцог де Сент-Эньян (; 30 октября 1610, Сент-Эньян, — 16 июня 1687, Париж) — французский военный и вельможа, известный покровитель литературы и искусств.

Биография 
Граф де Сент-Эньян родился в Сент-Эньяне (в то время — провинция Берри, сейчас — департамент Луар и Шер, Франция).

Будучи блестящим военным, де Сент-Эньян принял участие в 14 военных кампаниях, во многих — в качестве командующего.

В награду за преданность королевскому двору во время Фронды Людовик XIV в 1663 году пожаловал графу герцогский титул и назначил его пэром Франции, что сделало де Сент-Эньяна одним из самых высокопоставленных аристократов Французского королевства. Также де Сент-Эньян был назначен первым камергером, советником короля и губернатором нескольких провинций. В частности, в 1664-1687 годах де Сент-Эньян был военным губернатором и мэром Гавра.

Герцог де Сент-Эньян был известен не только своими военными заслугами, он также покровительствовал писателям и сочинителям, вел обширную переписку с литераторами своей эпохи (например, с поэтом Венсаном Вуатюром) и сам увлекался поэзией.

В 1663 году герцог стал членом Французской академии (17 кресло). Он также являлся членом Академии Риковрати (Падуя, Италия) и Физической Академии (Кан, Франция) и принимал участие в основании Академии в Арле (Франция) в 1669 году.

Герцог де Сент-Эньян умер в Париже в 1687 году.

Браки и дети 

 Антуанетта Сервен (Antoinette Servien) (с 1633 по 1679)
 Франсуа де Бовилье (François de Beauvilliers) (†1666)
 Пьер де Бовилье (Pierre de Beauvilliers) (†1664)
 Поль де Бовилье (1648 — 1714) — французский государственный деятель, наставник Людовика, герцога Бургундского, Филиппа, герцога Анжуйского (будущего короля Испании Филиппа V) и Карла, герцога Беррийского
 Мария Антуанетта де Бовилье (Marie Antoinette de Beauvilliers) (1653 — 1729)
 Елизавета де Бовилье (Elisabeth de Beauvilliers)
 Габриэль де Бовилье (Gabrielle de Beauvilliers)

 Франсуаза Жере де Рансе (Françoise Geré de Rancé) (с 1680 по 1687)
 Мария-Франсуаза де Бовилье (Marie-Françoise de Beauvilliers) (1681 — 1748)
 Франсуа Оноре Антуан де Бовилье де Сент-Эньян (François Honoré Antoine de Beauvillier) (1682 — 1751) — епископ Бове (Франция), пэр Франции (1713 — 1728), настоятель Аббатства Сен-Виктор (Марсель, Франция)
 Поль-Ипполит де Бовилье (1684 — 1776)

В литературе 
Граф де Сент-Эньян — персонаж романа Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», где подробно показана его роль доверенного лица во время увлечения короля Луизой де Лавальер.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press
 Notice biographique de l’Académie française

1